Метин Эрол (; 24 января 1987 года, Измит) — турецкий футболист, играющий на позиции вратаря. Ныне выступает за турецкий клуб «Тузласпор».

Клубная карьера 
Метин Эрол начинал свою карьеру футболиста в клубе «Коджаэлиспор». 24 мая 2009 года он дебютировал на турецкой Суперлиге, выйдя в основном составе в домашней игре с командой «Истанбул Башакшехир». В сезоне 2009/10 Метин Эрол уже был основным вратарём «Коджаэлиспора», но который выступал уже в Первой лиге.

Затем голкипер защищал ворота ряда клубов Первой и Второй лиг. С сентября 2020 года Метин Эрол представляет команду Первой лиги «Тузласпор», где играет роль резервного вратаря.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте mackolik.com
 
 Профиль на worldfootball.net
 

Футболисты Турции
Игроки ФК «Коджаэлиспор»
Игроки ФК «Гиресунспор»
Игроки ФК «Фетхиеспор»
Игроки ФК «Умраниеспор»